Джеймс Ми́ллар (, 2 марта 1870, Эннбанк, Саут-Эршир, Шотландия — 5 февраля 1907), более известный как Джи́мми Ми́ллар () — шотландский футболист, нападающий. Играл за английский «Сандерленд» и шотландский «Рейнджерс». В составе своих клубов становился чемпионом Англии и Шотландии, обладателем Кубка Шотландии.

«Сандерленд» 
Джимми дебютировал за «Сандерленд» 13 сентября 1890 в матче с «Бернли», который его команда проиграла 2:3. Всего в команде он провёл десять сезонов с перерывом в четыре года, которые он играл за «Рейнджерс». В чемпионате и Кубке Англии он сыграл 260 игр, забил 122 гола (1 покер и 7 хет-триков). За это время он четырежды становился чемпионом Англии (1892, 1893, 1895, 1902). Миллар является одним из четырёх игроков «Сандерленда», забивавших 5 голов в одном матче (он это сделал 2 февраля 1895 года в матче Кубка Англии против «Фэйрфилд», выигранном 11:1).

«Рейнджерс» 
Дебют Миллара за «Рейнджерс» состоялся 1 августа 1896 года в матче с «Сент-Мирреном», выигранном 5:1 (Джимми забил один гол). Всего за четыре сезона в «Рейнджерс» Миллар выходил на поле в чемпионате и Кубке Шотландии 71 раз, забил 39 голов (1 покер и 1 хет-трик). В составе «Рейнджерс» он дважды становился чемпионом Шотландии (1899 («Рейнджерс» выиграл все матчи), 1900) и дважды выигрывал Кубок Шотландии (1897 (в финале Миллар забил 2 гола), 1898).

После завершения карьеры в 1904 году Миллар некоторое время работал тренером в «Вест Бромвич Альбион» (также сыграв за «дроздов» один матч во Втором дивизионе) и «Челси». Умер 5 февраля 1907 года в возрасте 36-ти лет от туберкулёза.

Сборная Шотландии

Достижения 
 Сандерленд
 Чемпион Первого дивизиона Футбольной лиги (4): 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02
 Итого: 4 трофея

 Рейнджерс
 Чемпион Первого дивизиона Шотландской лиги (2): 1898/99, 1899/1900
 Обладатель Кубка Шотландии (2): 1897, 1898
 Обладатель Кубка Глазго (3): 1897, 1898, 1900
 Обладатель Благотворительного кубка Глазго (2): 1897, 1900
 Победитель Футбольной лиги Глазго: 1897/98
 Итого: 10 трофеев

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Тренерский штаб ФК «Челси»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Сандерленд»